Saanen (district), een district in het Zwitserse kanton Bern.
Saanen (gemeente), een gemeente in het Zwitserse kanton Bern.
Saanengeit, een bepaald geitenras uit deze streek.
Saane, de rivier die er ontspringt.

Zie ook
Saane